Mladoňovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Mladoňovice (okres Chrudim)
 Mladoňovice (okres Třebíč)